Leonardo Gomes da Conceiçao Silva (1996) – calciatore brasiliano
 Leonardo da Silva Gomes (1997) – calciatore brasiliano